Miejscowości w Portoryko:
 Lares – miejscowość w gminie Lares
Gminy w Portoryko:
 gmina Lares (ang. Lares Municipio) w Portoryko